Białe Skały (Gorce) – grupa skał w Gorcach
 Białe Skały (Sudety) – grupa skał w Górach Stołowych, w Sudetach Środkowych
 Białe Skały (Karkonosze) – grupa skał w Karkonoszach, w Sudetach Zachodnich
 Białe Skały (Mała Fatra) (Biele skaly) – grupa skał w Małej Fatrze na Słowacji
 Białe Skały (Macelowa Góra) – skały na Macelowej Górze w Pieninach
 Białe Skały (Pieniny) – szczyt w Pieninach